Acrylonitril-butadieen-styreen, kunststof
 Antiblokkeersysteem, bij remsystemen
 Absolute waarde (wiskunde)
 Algemeen Boerensyndicaat
 ABS (automerk), een Nederlands automerk
 NV Aandelenbezit Streekvervoer → Verenigd Streekvervoer Nederland
 Ausbaustrecken: bestaande spoorlijnen die opgewaardeerd worden → Hogesnelheidslijn
 Algemeen Bureau voor de Statistiek (Suriname)
 American Bureau of Shipping, een classificatiebureau
 Musculus rectus abdominis (rechte buikspier), in de fitnesswereld en in de spreektaal ook wel "abs" genoemd
 ABS Bathmen, Algemene Bathmense Sportvereniging
 Australian Bureau of Statistics, Australisch nationaal instituut voor statistiek